Турнир «Skate America 2018» — первый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2018—2019. Соревнования во второй раз прошли в городе США Эверетте с 19 по 21 октября 2018 года. Организатор турнира — Ассоциация фигурного катания США при поддержке ИСУ. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Несостоявшиеся участники 
 Вскоре после распределения по этапам спортсменов от китайской спортивной пары Юй Сяоюй и Чжан Хао последовало заявление, что они пропускают первую часть сезона из-за болезни партнёрши. Эту пару заменит спортсмены из Германии Минерва-Фабинне Газе и Нолан Зегерт.
 В середине июля стало известно, что южнокорейская танцевальная пара Юра Мин и Александр Гамелин не примет участие в этапах Гран-при текущего сезона. Причина вызвана распадом пары по желанию партнёрши.
 В начале августа пришло сообщение, что снялась с соревнований словацкая одиночница Николь Райичова. Её заменит канадская одиночница Ален Шартран.
 В середине августа стало известно, что канадец Кевин Рейнольдс заменит бельгийского одиночника Йорик Хендрикс.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU
 Результаты

2018 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Международные спортивные соревнования в штате Вашингтон
Спорт в США в 2018 году
Октябрь 2018 года